Antonio Pacinotti (1841-1912), physicien et universitaire italien ;
 Gian Alfonso Pacinotti (1963-), auteur de bande dessinée italien ;
 Niccolò Pacinotti (1995-), coureur cycliste italien.

Autres
 , plusieurs navires de la Regia marina italienne

Patronyme italien